

Prénom 
 Calogero, un prénom masculin sicilien.

Pseudonyme 

 Calogero, né en 1971, un chanteur et compositeur français.

Titre 

 Calogero, le second album de Calogero.

Patronyme 

 Pietro Calogero (né en 1939), un magistrat italien.

Toponyme 

 San Calogero, une commune de Calabre en Italie.
Toponymie italienne